Le district de Wujiang (吴江) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine;
 Le district de Wujiang (武江) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine.

Homonymie de toponyme